A Super Taça do Fogo é o torneio de futebol disputado entre o campeão do Campeonato Regional do Fogo e a Taça do Fogo, ou entre o vice-campeão do campeonato caso o campeão do Campeonato Regional do Fogo e da Taça do Fogo sejam o mesmo.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2003.

Títulos por clube

Títulos por municípios

Ver também
Campeonato Regional do Fogo
Taça do Fogo
Torneio de Abertura do Fogo

Referências

Ligações externas 
Resultados históricos de super taças na RSSSF

Liga Insular do Fogo
Futebol de Cabo Verde